Фонтен () град је у Француској у региону Рона-Алпи, у департману Изер.

По подацима из 2010. године број становника у месту је био 22.243.

Географија

Клима

Демографија

Партнерски градови 
  Alpignano

Референце

Спољашње везе 

 
 База података: -{Insee}- 

Градови у Француској
Википројект географија/Насеља у Француској